Gumtow ist
 der Name der Gemeinde Gumtow in Brandenburg
 der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Chomętowo (Brzeżno) (ehemals Gumtow, Kreis Belgard-Schivelbein/Pommern)
 Chomętowo (Trzebiatów) (ehemals Gumtow, Kreis Greifenberg/Pommern)